Mauvesin (Alta Garona), municipi al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França)
 Mauvesin (Alts Pirineus), municipi al departament dels Alts Pirineus (Occitània)
 Mauvesin (Gers), municipi al departament del Gers (Occitània)
 Mauvesin d'Armanhac, municipi al departament de les Landes (regió de Nova Aquitània, França)
 Mauvesin sus Gupie, municipi al departament d'Òlt i Garona (Nova Aquitània)
 Mauvesin de Senta Crotz, municipi al departament de l'Arieja (Occitània)
 Cantó de Mauvesin, cantó al departament del Gers (França)